DNL steht als Abkürzung für:
 Daniel Field, ein Flughafen in Augusta, Georgia, nach dem IATA-Code
 Det Norske Luftfartselskap, ehemalige norwegische Fluggesellschaft (1933–1948)
 Det Norske Luftfartsrederi, ehemalige norwegische Fluggesellschaft (1918–1920)
 Deutsche Nachwuchsliga, eine Nachwuchsliga im Eishockey
 Differenzielle Nichtlinearität (engl. differential nonlinearity), ein Kennwert von Analog-Digital-Umsetzer oder Digital-Analog-Umsetzer
 Dokumentation Natur und Landschaft, eine Literaturdatenbank des Bundesamtes für Naturschutz.
 Dynamic Noise Limiter, Rauschbegrenzer

DNL